Росс Па́терсон (; ) — шотландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Шотландии участник четырёх , четырёх . В составе мужской сборной Великобритании участник .

Играет на позициях четвёртого, третьего и второго. В течение нескольких сезонов скип команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото (, ), серебро (, ), бронза (, , ).
 : бронза ().
 : золото (2005).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Ross Paterson | British Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу